Marguerite de Mantoue est le nom porté par plusieurs princesses de la maison Gonzague :

 soit nées dans la famille Gonzague :
 Marguerite de Mantoue (1564-1618), fille de Guillaume de Mantoue, duc de Mantoue, et d'Éléonore d'Autriche, qui épousa, en 1579, Alphonse II d'Este (1533-1597), duc de Ferrare, Modène et Reggio ;
 Marguerite de Mantoue (1591-1632), fille de Vincent , duc de Mantoue, et d'Éléonore de Médicis, qui épousa, en 1606, Henri II, duc de Lorraine et de Bar.

 soit entrées dans la famille Gonzague par leur mariage :
 Marguerite de Bavière (1442-1479), fille d'Albert III, duc de Bavière et d'Anna de Brunswick-Grubenhaben, qui épousa, en 1463, Frédéric  le Bossu, marquis de Mantoue ;
 Marguerite de Montferrat (1510-1566), fille de Guillaume IX Paléologue, duc de Montferrat, qui épousa, en 1531, Frédéric II, marquis puis duc de Mantoue ;
 Marguerite de Savoie (1589-1655), fille de Charles-Emmanuel , duc de Savoie et de Catherine-Michelle d'Autriche, qui épousa, en 1608, François IV, duc de Mantoue et de Montferrat.
Liste non exhaustive

Homonymie dynastique